UKN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Waukon (Iowa) (Stati Uniti)